Distretto di Ocobamba – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di Ocobamba – distretto del Perù nella regione di Cusco